Aurélien Bayard Chedjou (Douala, 20 juni 1985) is een Kameroens voetballer die onder contract staat bij Istanbul Başakşehir. Hij speelt bij voorkeur als centrale verdediger.

Clubcarrière 

Chedjou komt uit de Kameroense Kadji Sports Academy, waar ook o.a. Samuel Eto'o, Stéphane M'Bia en Nicolas N'Koulou gevormd zijn. In 2002 haalde Villarreal CF hem naar Europa. Na passages bij Pau, Auxerre en Rouen tekende Chedjou in juli 2007 bij de Noord-Franse club Lille OSC. Met die club speelde hij gedurende het seizoen 2011-2012 en 2012-2013 in de Champions League en won hij in 2011 de Ligue 1. Op 25 mei 2013 bevestigde het Turkse Galatasaray SK de komst van Chedjou. In 2017 tekende Chedjou een tweejarig contract bij Istanbul Başakşehir.

Interlandcarrière 

Chedjou komt uit voor het Kameroens nationaal elftal. Hij maakte deel uit van de selectie die in 2010 meedeed aan het WK in Zuid-Afrika. Bij Kameroen vormt hij centraal achterin een vast duo met Olympique Marseille-verdediger Nicolas N'Koulou.

Zie ook
Lijst van spelers van het Kameroense voetbalelftal

Kameroens voetballer
Kameroens olympisch deelnemer